Puderbach (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Puderbach (Bad Laasphe), een plaats in de Duitse gemeente Bad Laasphe, deelstaat Noordrijn-Westfalen